Bokrijk (domein) – een Provinciaal Domein met openluchtmuseum
Bokrijk (plaats) – een buurtschap en parochie nabij dit domein
Kasteel van Bokrijk – een neorenaissance-kasteel op het domein

Zie ook 
 Station Bokrijk – een stopplaats Bokrijk in het Belgische spoorwegnet
 Schattenjagers in Bokrijk – een stripverhaal uit de Jommeke-reeks